В группу 3 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Норвегия, Венгрия, Швейцария, Финляндия и Азербайджан. Матчи в группе 3 прошли с 2 июня 1996 года по 11 октября 1997 года.

Победитель группы, Норвегия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1998 года. Венгрия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи.

Результаты

Бомбардиры 
5 мячей
  Антти Сумиала
4 мяча
  Столе Сольбаккен
  Кубилай Тюркильмаз
3 мяча
  Яри Литманен
  Уле-Гуннар Сульшер
  Туре Андре Фло
  Хьетиль Рекдаль

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году